Treskablinoll (läses: Tre ska bli noll) är en ideell förening som arbetar mot sexuella övergrepp mot barn Enligt grundaren utsattes 2017 tre barn i varje klass för sexualbrott, och målet är att det ska bli noll. Föreningen startade 2017 och initiativtagare var Elaine Eksvärd. År 2021 var 395 förskolor och 56 idrottsföreningar anslutna till föreningen och bland dess ambassadörer fanns Börje Salming, Thomas Ravelli och Anette Norberg. Även Patrik Sjöberg har arbetat aktivt med föreningen, bland annat genom föreläsningar.

Tillsammans med Paraply tog föreningen 2021 initiativ till att i Barnkoalitionen samordna åtta föreningar som arbetar mot sexuella övergrepp mot barn. Tillsammans med reklambyrån Business & Emotions lanserade föreningen år 2017 kampanjerna Förskolebrevet och Idrottsbrevet (med ambassadörer som Linnéa Claeson, Mikaela Laurén och Anton Hysén) och Schysst spel.

Se även 

 Föreningen Storasyster 
 Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
 Tjejzonen

Referenser

Externa länkar
 Förskolebrevet i riksdagen

Svenska barnrättsorganisationer